NGC 5028 (другие обозначения — MCG -2-34-11, NPM1G -12.0448, PGC 45976) — эллиптическая галактика (E6) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5028
Дева (созвездие)